Джон Шерратт Стюарт (, 6 мая 1917, Пайлот Маунд, Манитоба, Канада – 25 мая 1983, Трой, Мичиган, США) – канадский хоккеист, защитник. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Джек Стюарт начинал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Манитобы, в команде «Портэдж Терьерз», где его игру увидел виннипегский бизнесмен, друг владельца «Детройт Ред Уингз» Джеймса Норриса, Джин Хоутон, который предложил Норрису заключить со Стюартом контракт. 

Первый профессиональный сезон Стюарт начал в команде Американской хоккейной лиги «Питтсбург Хорнетс». В следующем сезоне Стюарт дебютирует в «Детройте» и прочно занимает место в основном составе.

В 1943 году Стюарт помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли. Вторая мировая война прервала его карьеру и он был вынужден отправиться на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После окончания войны он возвращается в «Детройт» и в 1950 году выигрывает свой второй Кубок Стэнли. Два последних сезона своей игровой карьеры Стюарт провёл в составе «Чикаго Блэк Хокс», в качестве капитана команды.

В 1964 году Джек Стюарт введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1943, 1950
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1949, 1950
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1964
 Включён под номером 97 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джека Стюарта на The Internet Hockey Database
 Биография Джека Стюарта на Legends of Hockey
 Профиль Джека Стюарта на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ